The Afterman: Descension é o sétimo álbum de estúdio da banda estadunidense de rock progressivo Coheed and Cambria. É a segunda parte de um álbum conceitual duplo, a qual forma com seu predecessor The Afterman: Ascension.

Faixas 

Álbuns de 2013
Álbuns de Coheed and Cambria